

Città 

Asaka (Giappone) è una città nella Prefettura di Saitama, un centro del Giappone.
Asaka (Uzbekistan) (un tempo chiamata Leninsk) è la città nella regione di Andijan, un centro dell'industria automobilistica dell'Uzbekistan.
Asaka (Marocco) era un insediamento ebraico marocchino.

Personaggi 
Asaka Kubo è una cantante giapponese
Asaka Mayumi è una attrice giapponese
Asaka Morio è un regista e un sceneggiatore giapponese
Asaka Rei è un'attrice giapponese
Asaka Seto è un'attrice giapponese
Asaka Yasuhiko è un principe della famiglia reale giapponese
Asaka Yui è una cantante giapponese

Altro 
Asaka (Maru) è una corsara giapponese "Asaka Maru" della Classe Akagi Maru
Asaka-no-miya è un ramo della famiglia reale giapponese
Stazione di Asaka (Osaka) è una stazione ferroviaria giapponese della linea Hanwa
Stazione di Asaka (Saitama) è una stazione ferroviaria giapponese della linea Tōbu Tōjō